Afroudakis ist der Familienname folgender Personen:
 Christos Afroudakis (* 1984), griechischer Wasserballspieler
 Georgios Afroudakis (* 1976), griechischer Wasserballspieler